Моло́чников — русская фамилия; имеет женскую форму Молочникова.

Персоналии 
 Молочников, Александр Александрович (род. 1992) — российский актёр, режиссёр театра и кино, сценарист.
 Молочников, Валерий Викторович (1936—2021) — советский учёный.
 Молочников, Михаил Викторович (род. 1963) — российский художник.
 Молочников, Николай Моисеевич (1924—1982) — Герой Советского Союза.